

Toponymes

Longford (Cheshire)
 Longford (Derbyshire)
 Longford (Gloucestershire)
 Longford (Kent)
 Longford (Londres)
 Longford (Midlands de l'Ouest)
 Longford (Moreton Say), Shropshire
 Longford (Telford and Wrekin), Shropshire
 Steeple Langford, Wiltshire

Longford, ville de Tasmanie.

Longford, ville du Kansas.

Comté de Longford, comté d'Irlande
 Longford, ville d'Irlande
 Longford, ancienne circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1801 à 1885 et de 1918 à 1922.

Sports 
 Longford Town Football Club, un club de football basé dans la ville irlandaise de Longford.
 Longford GAA, la sélection de sports gaéliques du Comté de Longford.
 Circuit de Longford, un circuit automobile situé en Tasmanie.

Culture 
 Longford, téléfilm britannique (2006)

Toponyme indiquant un gué en Irlande
Toponyme indiquant un gué en Australie
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni